Бутурлин, Пётр:
 Бутурлин, Пётр Дмитриевич (1859—1895) — русский поэт.